«Ак Барс» () — российский хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Базируется в городе Казань. Основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК имени Урицкого», под которым выступал до 1990 года. В 1990—1995 годах назывался «Итиль». С 1995 года носит название «Ак Барс». Пятикратный чемпион России. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

История клуба

Родоначальники «Ак Барса» 

Первые хоккейные команды в Казани появились в 1948 году. В феврале 1949 года футбольно-хоккейная любительская команда «Спартак» из Казани под руководством  приняла участие в зональном турнире первенства ДСО «Спартак» по «канадскому» хоккею в г. Куйбышеве. В январе 1952 г. казанский «Спартак» дома провёл свой единственный матч на Кубок РСФСР против горьковского «Торпедо». Казанцы одержали победу со счётом 4:3, но результат встречи был аннулирован в связи с протестом гостей на нестандартную, по их мнению, хоккейную площадку. В сезоне 1955/56 гг. казанский клуб впервые принял участие в Чемпионате СССР — во Второй зоне Класса «Б» команда Ленинского района под совместным руководством Исмаила Милушева и Анатолия Муравьева заняла почетное для дебютантов второе место. Впоследствии Муравьев и Милушев станут соответственно первым и вторым по счету тренерами «Машстроя». В дальнейшем команда Ленинского района неоднократно переименовывалась (другие названия — «Искра» и «Рубин») и участвовала в чемпионатах страны до 1969 года. Команда Кировского района (другое название — «Льнокомбинат им. Ленина») принимала участие в чемпионатах страны в 1956—1961 годах, «Химик» — в 1957 году.

«Официальный» родоначальник команды был сформирован на базе предшествующих казанских команд в 1956 году под названием «Машстрой». Первые два сезона команда участвовала в первенстве Казани, сменив в начале своих выступлений название на Спортивный клуб имени Урицкого, под которым в 1958 году дебютировала в чемпионате СССР.

Конец 1970 — начало 1980-х годов — наиболее успешный период СК имени Урицкого. В 1990 году команда была переименована в «Итиль» — по имени туристической компании-спонсора, помогавшего клубу выезжать на сборы.

Путь к славе (1995—2002) 
Именно после создания российской Суперлиги в 1996-м году начался золотой век хоккея в Татарстане. Был образован клуб под названием ХК «Ак Барс» в честь традиционного символа Татарстана — белого барса ( — «белый»). С этого времени началась история команды.

Назначение в 1995 году Юрия Моисеева полностью оправдало себя. Именно с ним в сезоне 1997/98 команда завоевала своё первое Чемпионство в России, набрав 75 очков. До этого сезона высшим достижением казанского клуба в чемпионате было лишь 7-е место в сезонах 1993/94, 1995/96. В следующем сезоне казанцы дебютировали в Евролиге. Соперниками в групповом этапе были немецкий «Маннгейм»", британский  и чешская команда «Литвинов». Неожиданно проиграв оба матча британцам, «Ак Барс» всё же смог выйти из группы, попав в 1/4 Финала на магнитогорский «Металлург». Судьба дуэли решилась в третьей игре, в которой казанцы проиграли по буллитам.

Сезон 1999/2000 начался под руководством Владимира Крикунова и окончился серебряными наградами из-за поражения в финальной серии московскому «Динамо». Команда из года в год набирала обороты и в сезоне 2000/01 казанцы вновь уверенно выиграли регулярный чемпионат, потерпев так же, как и три года назад, всего семь поражений и на три балла опередили «Авангард» и магнитогорский «Металлург», но в серии плей-офф уже на стадии четвертьфинала проиграли «Локомотиву».

«Ак Барсу» и на следующий сезон удалось оказаться на пьедестале. В матчах регулярного чемпионата теперь проводилось не 34 игры, как это было раньше, а 51. В этом чемпионате командой руководил первый чемпион Юрий Моисеев. Клуб набрал 101 балл и занял второе место в регулярном чемпионате. В серии плей-офф на стадии четвертьфинала было обыграно московское «Динамо» (счет в серии 3:0), в полуфинале казанской команде противостоял омский Авангард. В первых двух домашних матчах «Ак Барс» выигрывал (1:0, 4:3 буллиты), однако омичи на своей площадке возродили интригу, крупно выиграв в обеих встречах (5:3 и 3:0). В последней решающей игре обе команды забили по две шайбы, настала очередь буллитов. Чех Ян Бенда отправил казанцев в финал, где их ждал прошлогодний обидчик ярославский «Локомотив». Серия была проиграна со счетом 0:3. «Ак Барс» второй раз в своей истории завоевал серебряные медали.

Приход Билялетдинова (2004—2011) 
В сезоне под руководством нового тренера Владимира Плющева «Ак Барс» финишировал четвёртым в регулярном чемпионате, набрав 94 очка. Уже в четвертьфинале плей-офф казанский клуб уступил тольяттинской «Ладе» 2-3, хотя вёл в серии 2-0. Команду возглавил первый и единственный тренер-иностранец в истории клуба — чешский специалист Владимир Вуйтек. Тот сезон можно было назвать переходным, так как тренер подстраивал команду под свою тактику, в «Северстали» был приобретён Вадим Епанчинцев, который в итоге стал лучшим бомбардиром команды и одним из лидеров чемпионата по системе «гол+пас». Ак Барс занял пятое место в чемпионате и пробился в полуфинал серии плей-офф, в котором уступил в серии со счётом 1-3 магнитогорскому «Металлургу», тем самым заняв четвёртое место.

Назначение в 2004 году тренером команды Зинэтулы Билялетдинова стало для болельщиков приятной неожиданностью. Именно по его рекомендации был приобретён Алексей Морозов, ставший многолетним лидером и капитаном команды.

Билялетдинов привил команде яркую атакующую игру. Именно в этом сезоне руководство клуба ставило задачу выиграть чемпионат, приурочив победу к 1000-летию Казани. Помимо Алексея Морозова были подписаны контракты ещё с 10 игроками НХЛ, в том числе с такими звёздами, как Илья Ковальчук, Венсан Лекавалье и Дэни Хитли. Однако в первом раунде плей-офф «Ак Барс» неожиданно потерпел поражение от ярославского «Локомотива».

В 2006 году «Ак Барс» стал чемпионом России, в основном благодаря игре Алексея Морозова. В этом сезоне в 54 играх было одержано 35 побед и было забито 214 шайб. Лучшей тройкой нападения считалась первая тройка нападения казанцев «ЗЗМ», в неё входили: Данис Зарипов, Сергей Зиновьев, Алексей Морозов. В сочетании с такими ветеранами, как Виталий Прошкин, и такими легионерами, как Раймон Жиру, Петр Чаянек, Юкка Хентунен, команда стала одной из лучших в лиге.
В сезоне 2008/2009 выиграла Кубок Гагарина, как и в следующем сезоне 2009/2010.

Эмблема клуба

Руководство клуба 
 Президент — Наиль Маганов
 Исполнительный директор ООО СКП «Татнефть — Ак Барс» — Мансур Усманов
 Генеральный менеджер — Марат Валиуллин
 Технический директор — Игорь Смирнов

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Зинэтула Билялетдинов
 Тренер — Юрий Бабенко
 Тренер — Александр Бойков
 Тренер вратарей — Сергей Абрамов
 Тренер по физической подготовке — Денис Коротышев

Главные тренеры 

 Анатолий Муравьёв (1956—65, 1966—68)
 Исмаил Милушев (1965—66, 1968—71)
 Евгений Егоров (1971—75)
 Владимир Андреев (1975—78)
 Владимир Васильев (1978—82)
 Олег Галямин (1982—84)
 Геннадий Цыгуров (1984—87)
 Виталий Стаин (1987—88)
 Всеволод Елфимов (1988—91, 1994—95)
 Юрий Очнев (1991—92)
 Владимир Гусев (1992 июль—сентябрь)
 Виктор Кузнецов (1992—94)
 Юрий Моисеев (1995—1999, 2001—0002)
 Владимир Крикунов (1999—2001)
 Владимир Плющев (2002—2003)
 Владимир Вуйтек (2003—2004)
 Зинэтула Билялетдинов (2004—2011)
 Владимир Крикунов (2011—2012)
 Валерий Белов (2012—2014)
 Зинэтула Билялетдинов (2014—2019)
 Дмитрий Квартальнов (2019—2022)
 Олег Знарок (2022)
 Юрий Бабенко () (2022)
 Зинэтула Билялетдинов  (2022—н.в.)

Достижения

Национальные 

 Чемпионат России
  Чемпион (5): 1998, 2006, 2009, 2010, 2018
  Серебряный призер чемпионата России (5): 2000, 2002, 2007, 2015, 2020
  Бронзовый призер чемпионата России (2): 2004, 2021
 Кубок Гагарина
  Обладатель (3): 2009, 2010, 2018,
  Финалист (1): 2015
  Бронзовый призёр (2): 2017, 2021
 Кубок Восточной конференции КХЛ
  Обладатель (3): 2010, 2015, 2018
 Кубок Открытия
  Обладатель (2): 2010, 2020
 Чемпионат РСФСР
  Чемпион (2): 1962, 1976
  Бронзовый призёр: 1961

Международные 
  Кубок европейских чемпионов
  Обладатель (1): 2007
 Континентальный Кубок
  Обладатель (1): 2008
  Бронзовый призер (1): 2000

Межсезонные 
Мемориал И. Х. Ромазана
  Победитель (2): 2005, 2010
  Второе место (3): 1999, 2004, 2008
  Третье место (3): 2006, 2009, 2012
Кубок Спартака
  Победитель (2): 2001, 2002
  Третье место (2): 1997, 1998
Кубок Президента Башкортостана
  Победитель (1): 2003
  Третье место (2): 2004, 2005
Мемориал В. Блинова
  Победитель (1): 2000
Кубок Лады
  Второе место (2): 2000, 2009
  Третье место (1): 2005
Мемориал Н. Г. Пучкова
  Третье место (1): 2008
Кубок Праги
  Второе место (1): 2013
Кубок Губернатора Нижегородской области
  Победитель (1): 2014
Кубок Латвийских железных дорог
  Победитель (3): 2014, 2015, 2016
Кубок чемпионов КХЛ

 Победитель (1): 2020

Статистика 

Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши по буллитам, П — проигрыши в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, ±Ш — разница шайб, О — очки, %О — процент от возможного количества набранных очков.

Результаты выступления в КХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Текущий состав 

Источник: Официальный сайт ХК «Ак Барс».

Игроки, выбранные на драфте юниоров КХЛ 

2009
  Тэйлор Холл (89-й общий)
2010
  Денис Перевозчиков (16-й общий)
  Владимир Ткачёв (41-й общий)
  Дмитрий Архипов (61-й общий)
  Олег Железнов (66-й общий)
  Камиль Камалиев (94-й общий)
  Антон Савельев (100-й общий)
  Альберт Яруллин (128-й общий)
  Никита Церенок (154-й общий)
  Булат Хамматов (181-й общий)
2011
  Йерри Каукинен (22-й общий)
  Дамир Галин (48-й общий)
  Кристофер Гибсон (51-й общий)
  Дамир Мусин (78-й общий)
  Илья Николаев (125-й общий)
  Николай Владимиров (131-й общий)
2012
  Ринат Валиев (3-й общий)
  Рузал Галеев (22-й общий)
  Виктор Шахворостов (38-й общий)
  Руслан Трубкин (61-й общий)
  Роман Рачинский (76-й общий)
  Всеволод Ястребков (80-й общий)
  Максим Пушкарский (81-й общий)
  Зият Пайгин (82-й общий)
  Евгений Лызин (83-й общий)
  Дмитрий Каштанов (84-й общий)
  Тимур Билялов (108-й общий)
  Дмитрий Ермошенко (124-й общий)
2013
  Евгений Свечников (2-й общий)
  Александр Протапович (6-й общий)
  Максим Лазарев (8-й общий)
  Радэль Фазлеев (9-й общий)
  Марк Марин (10-й общий)
  Эдуард Насибуллин (13-й общий)
  Артём Расулов (14-й общий)
  Алексей Дерзаев (16-й общий)
  Семён Богачонок (17-й общий)
  Артём Леонтьев (24-й общий)
  Илья Голубев (33-й общий)
  Ростислав Осипов (46-й общий)
  Александр Гвоздецкий (61-й общий)
  Кирилл Боков (67-й общий)
  Камиль Мингазов (101-й общий)
  Владислав Осипов (136-й общий)
  Рустем Шамилов (150-й общий)
  Фархат Минабутдинов (170-й общий)
2014
  Денис Цуканов (36-й общий)
  Артем Валеев (88-й общий)
  Артур Тянулин (131-й общий)
  Роман Саттаров (163-й общий)
2015
  Дмитрий Мужиков (24-й общий)
  Виталий Михайлов (35-й общий)
  Янне Куокканен (38-й общий)
  Ян Хоменко (62-й общий)
  Филип Густавссон (103-й общий)
  Ник Пастухов (130-й общий)
2016
  Сантери Виртанен (17-й общий)
  Руслан Ахметвалиев (49-й общий)
  Самуэль Парккари (61-й общий)
  Матиаш Свобода (62-й общий)
  Алексей Бархаткин (94-й общий)
  Антон Веселов (137-й общий)

Игроки с наилучшими статистическими показателями 
В регулярных сезонах чемпионатов СССР/России.
  – действующие игроки «Ак Барса»

Чемпионы страны в составе «Ак Барса» 
 2018: Александр Шарыченков, Эмиль Гарипов, Роман Абросимов, Василий Токранов, Роман Манухов, Михаил Сидоров, Рафаэль Батыршин, Альберт Яруллин, Атте Охтамаа, Дамир Мусин, Андрей Марков, Никита Лямкин, Антон Глинкин, Никита Язьков, Михаил Глухов, Ярослав Косов, Роб Клинкхаммер, Артём Лукоянов, Дмитрий Архипов, Иржи Секач, Александр Свитов, Владислав Кара, Джастин Азеведо, Владимир Ткачёв, Антон Ландер, Александр Бурмистров, Алексей Потапов, Фёдор Малыхин, Андрей Попов, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Дмитрий Обухов
 2010: Петри Веханен, Станислав Галимов, Сергей Николаев, Никита Алексеев, Алексей Бадюков, Евгений Бодров, Вячеслав Буравчиков, Алексей Емелин, Данис Зарипов, Степан Захарчук, Яркко Иммонен, Дмитрий Казионов, Нико Капанен, Роман Кукумберг, Николай Лемтюгов, Евгений Медведев, Алексей Морозов, Андрей Мухачев, Илья Никулин, Дмитрий Обухов, Григорий Панин, Андрей Первышин, Янне Песонен, Кирилл Петров, Александр Степанов, Алексей Терещенко, Василий Токранов, Ханнес Хювенен, Игорь Щадилов, Михаил Юньков
 2009: Сергей Николаев, Станислав Галимов, Фредрик Норрена, Илья Никулин, Андрей Мухачёв, Андрей Первышин, Дмитрий Космачёв, Вячеслав Буравчиков, Алексей Емелин, Григорий Панин, Евгений Медведев, Василий Токранов, Олег Петров, Михаил Жуков, Данис Зарипов, Александр Степанов, Дмитрий Обухов, Нико Капанен, Юкка Хентунен, Алексей Бадюков, Андрей Кузьмин, Дмитрий Казионов, Никита Алексеев, Глеб Клименко, Тони Мортенссон, Кирилл Петров, Алексей Морозов
 2006: Александр Ерёменко, Фред Брэтуэйт, Раймон Жиру, Сергей Климентьев, Илья Никулин, Денис Денисов, Евгений Рясенский, Андрей Первышин, Игорь Щадилов, Яков Селезнев, Константин Корнеев, Андрей Зубарев, Виталий Прошкин, Геннадий Разин, Александр Рыбаков, Владимир Воробьев, Денис Логинов, Алексей Чупин, Михаил Юньков, Михаил Жуков, Дмитрий Дударев, Данис Зарипов, Алексей Терещенко, Александр Степанов, Энвер Лисин, Дмитрий Обухов, Сергей Зиновьев, Алексей Бадюков, Алексей Косоуров, Алексей Морозов
 1998: Сергей Абрамов, Дмитрий Ячанов, Олег Грачёв, Юрий Гунько, Дмитрий Балмин, Халим Нигматуллин, Александр Савицкий, , Владимир Толоконников, Артём Анисимов, Рафик Якубов, Александр Завьялов, Кирилл Голубев, Эдуард Кудерметов, Игорь Степанов, Айрат Кадейкин, Алексей Чупин, Олег Антоненко, Андрей Царёв, Роман Баранов, Денис Архипов, Дмитрий Ванясов, Сергей Золотов, Ильнур Гизатуллин, Михаил Сарматин, Сергей Соломатов, Алмаз Гарифуллин, Павел Лазарев

Молодёжная команда

Стадион 

Домашняя площадка — «Татнефть Арена», её общая вместимость 10 000 (8460 во время хоккейных матчей) зрителей. Первую игру на новой площадке «Ак Барс» провёл 26 декабря 2005 года против чеховского «Витязя» и выиграл её со счётом 4:2.

Ранее казанцы выступали во Дворце спорта вместимостью 3345 зрителей.

Факты 

 «Ак Барс» стал очередной командой-династией в отечественном хоккее наряду с ЦСКА. За 2006—2010 годы «Барсы» четыре раза выходили в финалы Чемпионата России по хоккею и трижды в них побеждали, причем последние два раза — подряд.
 Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов выиграл четвёртый титул в чемпионатах России (один раз с московским «Динамо» и трижды с «Ак Барсом»), и стал единоличным рекордсменом среди тренеров в России.
 Разгром (7:1), который учинили хоккеисты «Ак Барса» у себя на площадке 25 апреля 2010 г. в шестом матче финальной серии своим соперникам из «ХК МВД», стал самым крупным в истории финальных серий чемпионатов России. В перерыве этого матча выступала группа The Shopengauers, участники которой впоследствии напишут гимн хоккейного клуба «Ак Барс». Защитник «Ак Барса» Алексей Емелин в этом матче установил сразу два рекорда: он забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи, набрав в итоге в одном матче финальной серии сразу 5 очков.
 Матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ в Казани между «Ак Барсом» и «Барысом» (4:3 3ОТ), состоявшийся 11 марта 2010, вошёл в историю российского хоккея как самый продолжительный на тот момент — 104 минуты 39 секунд. Командам потребовалось помимо трёх периодов основного времени отыграть два 20-минутных овертайма, и лишь на 5-й минуте третьего овертайма финн Нико Капанен забросил в ворота «Барыса» победную шайбу.
 Противостояния с уфимским «Салаватом Юлаевым» носят название «Зелёное дерби».

Известные воспитанники

Нападающие 
 Бурмистров, Александр Олегович
 Архипов, Денис Михайлович
 Петров, Кирилл Андреевич
 Ткачёв, Владимир Александрович
 Галимов, Артём Альбертович

Защитники 
 Яруллин, Альберт Ильдарович
 Хафизуллин, Динар Рамилевич

Вратари 
 Константинов, Евгений Валерьевич
 Гарипов, Эмиль Рамилевич
 Билялов, Тимур Рафаилович
 Мифтахов, Амир Рустемович
 Ахтямов, Артур Русланович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт хоккейного клуба «Ак Барс»
 Сайт болельщиков Ак Барса
 
 Статистика Ак Барса

Клубы КХЛ
ХК «Ак Барс»
Спортивные клубы Казани